Mala leche puede referirse a:

 Mala leche, expresión vulgar.
 Mala leche, película mexicana dirigida por Saúl Aupart y estrenada en 1991.
 Mala leche, título que tuvo para su distribución la película francesa Mauvais esprit, dirigida por Patrick Alessandrin y estrenada en el año 2003.
 Mala leche, película chilena dirigida por León Errázuriz y estrenada en 2004.
 «Mala leche», sencillo de Tiro de Gracia extraído de la película anterior.